Seele steht für:
 Seele, umgangssprachlich oder weltanschaulich
 Psyche, Seele im psychologischen Sinn
 Seele in der Differentialgeometrie, siehe Seelensatz

gegenständlich:
 Seele (Gebäck), schwäbische Brotspezialität
 Seele (Technik), Kern eines Kabels oder ähnlichen Werkstücks
 Bohrung des Laufs einer Waffe, siehe Lauf (Schusswaffe)
 Gummiblase eines Fußballs, siehe Fußball (Sportgerät) #Herstellung
 Freiraum inmitten einer Korkenzieherwendel, siehe Korkenzieher #Allgemeine Hinweise zum Korkenzieher
 Innenkanüle einer Trachealkanüle, siehe Tracheotomie #Atemkanülen

als Name:
 Seele (Film), Duscha, sowjetisches Musicalfilmdrama von Alexander Stefanowitsch (1981)
 seele Gruppe GmbH & Co. KG, Fassadenbauunternehmen bei Augsburg

Seele ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Seele (1819–1859), deutscher Unternehmer und Lokalpolitiker in Braunschweig
 Gertrud Seele (1917–1945), deutsche Krankenschwester, NS-Opfer
 Ida Seele (1825–1901), deutsche Erzieherin, erste Fröbelkindergärtnerin der Welt
 Johann Baptist Seele (1774–1814), württembergischer Hofmaler
 Otto Seele (1856–1935), deutscher Schlagwerker, Musikverleger und Komponist
 Rainer Seele (* 1960), deutscher Manager
 Sieglinde Seele (* 1942), deutsche Denkmalforscherin
 Walter Seele (1924–2015), deutscher Geodät

Siehe auch:

 Seelen (Begriffsklärung)
 Sele (Begriffsklärung)